Enby steht für:

 Enby, schwedischer Name von Einbi, Dorf im Kreis Lääne, Estland
 enby, Kurzform für englisch „non-binary“, siehe Nichtbinäre Geschlechtsidentität
 Erik Ossian Hugo Enby (* 1937), schwedischer Mediziner